Віра Григорівна Матковська ( м. Гайсин) — українська майстриня, колекціонерка.

Біографія 
Народилася у м. Гайсин.

У дитинстві на родинні свята чи урочисті події колекціонерка разом із своєю сестрою одягали вишиті мамою сорочки. Як родинну реліквію зберігає сім'я Матковських вишиту безрукавку («горсетик»), який мама придбала ще у 1950-х роках, відпочиваючи у Моршині.

Закінчивши середню школу, Віра вступила до Київського технологічного інституту. У 1970-х роках серед молоді досить модно було носити якісь елементи народного одягу: сорочки, кептарики до джинсів чи спідниць. Тому на лекції та до театру ходила додаючи до традиційного вбрання національне. Здебільшого одягали сучасні вишиті блузки чи сорочки.

Після закінчення інституту Віра з чоловіком отримали скерування у Тернопільську область. У 1989 році потрапила на місцевий мистецький фестиваль «Золота осінь» у Борщеві і саме тут захопилися вишиванками.
Із тим, що вона колекціонерка, не погоджується:
.

Мистецька діяльність 
Сорочки Віри Матковської безкоштовно використовують у концертах артисти Тернопільської філармонії, зокрема, вокальне тріо «Солов'ї Галичини», філармонічний хор та учні хорової школи «Зоринка». Завдяки митцям оригінальні пам'ятки з Борщівщини бачать в усіх куточках України та за кордоном. Власне у цьому перевага приватної колекції. Сорочками з колекції так само безкоштовно послуговуються студенти та самодіяльні колективи — учасники народних вертепів Тернополя й Борщова.

Книги 
«Борщівські сорочки з колекції Віри Матковської».

Захоплення 
Колекціонує:
 борщівські сорочки
 календарі
 плакати
 статуетки
 дукачі (найдавніший дукач у її колекції — це Марія-Тереза 1788 року)
 старі тарілки
 фото людей у вишиванках

Відзнаки та нагороди 
Лауреат Тернопільської обласної премії у галузі культури (номінація «Декоративно-ужиткове мистецтво — ім. Ярослави Музики», 2013 р.).

Джерела 
 Золотнюк А. За підсумками року [Текст] / Анна Золотнюк // Вільне життя плюс. — 2013. — 17 січ. — С. 1. — (Лауреати 2013).
 Від комітету з присудження обласних премій вітаємо номінатнів [Текст] // Свобода. — 2014. — 15 січ. — С. 4.

Примітки

Посилання 
 
 
 Українські зірки продемонстрували старовинні борщівські вишиванки  

Колекціонери
Уродженці Гайсина